Bae Do-hwan este un actor sud-coreean.

Profil
Nume: 배도환 / Bae Do Hwan
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1964-Apr-21
Inaltime: 178 cm
Greutate: 79 kgsemn Astral: TaurusGrupa de sange:' B

Seriale
Hometown over the Hill (KBS1, 2007)
Jumong (MBC, 2006)
Shin Don (MBC, 2005)
Land (SBS, 2004)
Album of Life (KBS1, 2002)
Why Women (KBS2, 2001)
I Want To Keep Seeing You (SBS, 2000)
Humaneness (KBS2, 1999)
Eun Shil (SBS, 1998)
First Love (KBS2, 1996)
West Palace (KBS2, 1995)

Filme
My Darling FBI (2008)

Legături externe 
Profil (naver)
Profil (nate) 

Actori sud-coreeni